Я́аксон () — эстонская фамилия от мужского библейского имени Иаков.

 Яаксон, Александр (1892—1941) — эстонский генерал, министр образования.
 Яаксон, Эрнст (1905—1998) — эстонский дипломат.
 Яаксон, Юри (1870—1942) — эстонский государственный деятель.
 Яаксон, Иржи (1941—2001) — эстонский композитор